Кі́коть — українське прізвище. Відомі носії:

 Кікоть Анатолій Іванович — перший секретар Київського обласного комітету КПУ (1990—1991).
 Кікоть Андрій Іванович — український оперний та концертний співак (бас), Народний артист УРСР.
 Кікоть Андрій Ярославович — український футболіст, півзахисник тернопільської «Ниви».
 Кікоть Володимир Якович — російський державний діяч, керівник Управління Президента РФ з питань державної служби і кадрів.
 Кікоть Іван (отаман) — учасник визвольних змагань 1920-х років.
 Кікоть Павло Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кікоть Ярослав Григорович — радянський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Кікоть (прізвище)
 Кикоть
Українські прізвища